Hajdúhadház beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Hajdúhadház
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Hajdúhadház
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Hajdúhadház